Зее (, ) — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур.
Адміністративний центр — Муртен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Фрібур